Detto di foglie, pesci o rettili, elementi contigui in parte sovrapposti come le tegole di un tetto.